Лас Меситас има више значења:

 Лас Меситас (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Меситас (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Меситас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Меситас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Меситас (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Меситас (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Меситас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Меситас (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Меситас, Парахе Тевистла (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Меситас (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Меситас (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Меситас (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Меситас (Сан Хулијан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Меситас, Ел Крусеро (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Меситас (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Меситас (Хуарез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Меситас (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Меситас (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Меситас (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Меситас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Меситас (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Меситас (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Меситас (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Меситас (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Меситас (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Меситас (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Меситас (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Меситас (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Меситас (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Меситас (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Меситас, Ла Тасита (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Меситас (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Меситас (Онавас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Меситас (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Меситас (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Меситас (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Меситас (Хименез дел Теул), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Меситас (Теул де Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Меситас (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику